Släp kan syfta på:

 Släp (kläder) – en förlängning baktill på klänningar och mantlar.
 Släp, Kungsbacka kommun – kyrkbyn i Släps socken
 Släpfordon – typ av fordon konstruerat att släpas efter ett fordon